Protagrotis flavistriga är en fjärilsart som beskrevs av Smith 1905. Protagrotis flavistriga ingår i släktet Protagrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
flavistriga